

Toponyme 

 Rosel est une commune française du Calvados.

Voir aussi